Фёдор Алексеевич Стамиков (24 ноября 1913 — 19 декабря 1996) — украинский советский партийный деятель, 1-й секретарь Одесского горкома КПУ. Член Ревизионной Комиссии КПУ в феврале 1960 — марте 1966.

Биография 
Член ВКП(б) с 1931 года.

Находился на ответственной партийной работе? на 1945 год - первый секретарь Межибожского райкома КП(б)У Каменец-Подольской области.

На 1950 — заведующий сельскохозяйственным отделом Одесского областного комитета КП (б) У.

В середине 1950-х — 1960 году — заведующий отделом партийных органов Одесского областного комитета КПУ.

9 января 1960 — декабрь 1964 года — 1-й секретарь Одесского городского комитета КПУ.

4 декабря 1964 — 6 октября 1970 — заведующий отделом торговых и планово-финансовых органов Одесского областного комитета КПУ.

С 6 октября 1970 по 20 октября 1976 — председатель партийной комиссии Одесского областного комитета КПУ.

С октября 1976 года — на пенсии в Одессе.

Награды 
 орден Ленина (26.02.1958)
 орден Трудового Красного Знамени (30.08.1971) 
 медали

Источники 
 Малахов В., Степаненко Б. Одесса 1920—1965. Люди… События… Факты — Одесса, Наука и Техника — 2008.
 Стамиков Федор Алексеевич

Примечания  

Первые секретари Одесского горкома КП Украины
Делегаты XXII съезда КПСС